Edshult kan syfta på:

 Edshult, Hulskog, Lida och Bäck – en ort i Alingsås kommun
 Edshults socken – en socken i Eksjö kommun
 Edshults landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1951
 Edshults församling – en tidigare församling i Linköpings stift –2018
 Edshults kyrka – en kyrkobyggnad i Eksjö kommun Småland
 Edhults borg – en medeltida sätesgård i Edshults socken i Eksjö kommun
 Edshults distrikt – ett distrikt i Jönköpings län från 2016
 Edshult (stadsdel) – en stadsdel i Leksand